Adrián Laborda – ex cestista uruguaiano con cittadinanza italiana
 Cristina Cabedo Laborda – politica spagnola
 Mathías Laborda – calciatore uruguaiano, difensore
 Matías Omar Pérez Laborda – calciatore uruguaiano, difensore
 Roberto Marcelo Levingston Laborda – generale e politico argentino